Cerco de La Rochelle (1627–1628) — ordenado por Luís XIII de França e comandado pelo Cardeal de Richelieu